Personen
 David Rytz von Brugg (1801-1868), Zwitserse wiskundige en uitvinder
 Philipp Rytz (1984-), Zwitsers ijshockeyspeler
 Regula Rytz (1962-), Zwitserse politica
 Simon Rytz (1983-), Zwitsers ijshockeyspeler
 Walther Rytz (1882-1966), Zwitsers bioloog
Overig
 Constructie van Rytz

Zwitserse achternaam